Cinema
The Man (1972), filme com James Earl Jones
The Man (2005), filme com Samuel L. Jackson

Música
"The Man" (canção de Ed Sheeran), 2014
"The Man" (canção de Taylor Swift), 2019